Швебиш-Халль:

 Швебиш-Халль — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Швебиш-Халль — район в Германии. Центр района — город Швебиш-Халль. Район входит в землю Баден-Вюртемберг.